L'isola del diavolo (Condemned) – film del 1929 diretto da Wesley Ruggles
Condemned – film del 2016 diretto da Eli Morgan Gesner
Condemned: Criminal Origins – videogioco
Condemned – album del gruppo doom metal dei Confessor